13 Dywizja Strzelców () – dywizja piechoty Armii Czerwonej.

Dywizja była formowana dwukrotnie:
 w 1922 roku, jako 13 Dagestańska Dywizja Strzelecka (rozformowana 19 września 1941 roku),
 4 lipca 1941 roku, jako 13 Dąbrowska Dywizja Strzelecka ros. 13-я Домбровская стрелковая дивизия

13 Dagestańska Dywizja Strzelecka sformowana w Zachodnim Specjalnym Okręgu Wojskowym wzięła udział w agresji na Polskę. W latach 1938-1941 dywizją dowodził gen. mjr Andriej Naumow.

Struktura organizacyjna 
 119 Pułk Strzelecki
 172 Pułk Strzelecki
 296 Pułk Strzelecki
 48 Pułk Artylerii
 58 Pułk Artylerii,
 dywizjon przeciwpancerny
 dywizjon artylerii przeciwlotniczej
 batalion rozpoznawczy
 batalion saperów
 inne służby.

W 1942 i 1943 roku w składzie 62 Armia (ZSRR) walczącej pod Stalingradem. Wsławiła się walkami o Kurhan Mamaja.

Patrz 
 13 Dywizja Strzelecka Wojsk Konwojujących NKWD

Linki zewnętrzne 
 

Radzieckie dywizje piechoty